Kaija Vahtra z d. Udras (ur. 4 grudnia 1986 w Võru) – estońska biegaczka narciarska.

Kariera 
W 2005 roku brała w mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi. W Pucharze Świata Kaija Vahtra zadebiutowała 8 stycznia 2005 roku w estońskiej miejscowości Otepää, gdzie w biegu na 10 km techniką klasyczną zajęła 45. miejsce. Pierwsze punkty zdobyła w 2009 roku zajmując 25. miejsce w biegu sprinterskim w Lahti. Kilkakrotnie startowała na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw w Libercu w 2009 roku, gdzie zajęła 21. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Uczestniczyła także w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie zajęła 31. miejsce w sprincie stylem klasycznym i nie ukończyła biegu łączonego.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na stronie Estońskiego Związku Narciarskiego

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986